Greg Jones (n. 1953), sciatore alpino statunitense
 Greg Jones (n. 1988),  giocatore di football americano statunitense
 Greg Jones (n. 1989), tennista australiano